Игры в Группе C на чемпионате мира 2002 года проходили с 3 по 13 июня 2002 года. Группа состоит из Бразилии, Турции, Китая и Коста-Рики.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе H, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы H.

Время указано местное (UTC+9).

Бразилия — Турция

Китай — Коста-Рика

Бразилия — Китай

Коста-Рика — Турция

Коста-Рика — Бразилия

Турция — Китай 

Г